Hadım Sinan Paşa (?-1517), gran visir otomà (1516-1517)
 Koca Sinan Paixà, (Topoyan, Albània, ~1520 - 1596) cinc vegades gran visir entre 1580 i 1596 
 Koca Sinan Pasha o Sinanüddin Yusuf Paixà (Brusa, ~1440 - Edirne, 1486), savi, poeta i gran visir otomà 
 Cığalazade Yusuf Sinan Paşa, (Messina, 1545-1605), militar, polític i gran visir otomà 
 Sinan Paixà (almirall) (? -1553), almirall otomà i kapudan paixà (1550-1553) 
 Mimar Sinan (Kayseri, 1489 - Constantinoble, 1588), arquitecte i enginyer civil otomà dels soldans Solimà I, Selim II i Murad III